

События 
 Орбулакская битва — эпизод джунгаро-казахской войны, в ходе которой казахи во главе с Жангир-ханом и Ялангтуш Бахадуром в 1643 году одержали победу над армией Эрдэни-Батура.
 (Англия) Май — акцизным сбором обложены пиво, соль, ткани, топливо и т. д. Лето — Армия Эссекса, медленно продвигаясь к Оксфорду, таяла от дезертирства и эпидемий. Королева вернулась в Англию с людьми, снаряжением и деньгами. Парламентская армия Уоллера, блокировавшая роялистов на западе, почти полностью уничтожена. 26 июля — Роялистам сдался Бристоль. На Севере роялисты одержали победу над армией Фердинанда и Томаса Ферфаксов и заняли Йоркшир. 31 июля — Победа армии Кромвеля при Гейнсборо. Осень — Начало наступления роялистов на Лондон с трёх направлений. 20 сентября — Сражение при Ньюбери. 11 октября — Победа йоменов-кавалеристов Кромвеля при Уинсби, от роялистов очищен Линкольншир. На помощь парламенту Шотландия послала 20-тысячную армию. Парламент начинает политику конфискации земель роялистов (делинквентов), а также земель церкви и короны.
 Заговор герцога Бофора во Франции, имевший целью устранение Мазарини и прекращение войны. Легко подавлен.
 Образован город Казимир (Беларусь)
 Никон избран игуменом Кожеозерского монастыря.
 Первое упоминание о городе Нытва
 Узбекская знать выступила против туркменской в Хорезме и посадила на трон после длительной борьбы Абулгази.
 Совещание совета руководителей повстанцев в Сянъяне. Решение о походе в Шэньси, Шаньси и далее на Пекин. Конец года — Крупные силы повстанцев вступили в Хэнань, разгромили армию генерала Сунь Чуаньтина, захватили Тингуань и затем вступили в Сиань. Другая армия успешно действовала в Нинся и Ганьсу.
 Завершение борьбы голландцев с жителями Амбона. Систематическое уничтожение гвоздичных деревьев и деревьев мускатного ореха.
 В битве при Рокруа французская армия полностью разгромила испанские войска.
 Папа внёс книгу Янсения «Августин» в индекс.
 Бриньоульвюр Свейнссон, епископ Скаулхольта (Исландия), обнаруживает рукописный сборник древних песен, ставший известным как «Старшая Эдда». Сама рукопись, позднее подаренная королю Дании, получила наименование Королевский кодекс.

Продолжающиеся события 
 1643—1644 — Татары завоевали Китай.
 1643—1644 — упорные многомесячные стачки на мануфактурах Лейдена.
 1643—1645 — датско-шведская война.
 1643—1715 — король Франции Людовик XIV (1638—1715).
 1643—1651 — регентство Анны Австрийской во Франции.
 1643—1645 — народные волнения во Франции, особенно в области Руэрг (юго-восток).
 1643—1653 — Тимофей Анкудинов («сын Василия Шуйского») добивался поддержки Польши, Турции, папы, итальянских государств.
 1643—1663 — хан Хивы Абу-ль-Гази (Абулгази) Бахадур (1603—1663). Набеги на Бухару. Вероломно убил туркменских племенных вождей. Ряд походов на туркменские племена, от которых особенно пострадало племя салоров.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1643 году
 4 января — Ньютон, Исаак, английский физик и математик.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1643 году
 14 мая — Людовик XIII Справедливый, король Франции.
 8 декабря — Антуан Боэссе, французский композитор, музыкальный суперинтендант королевского двора (род. ).

См. также

Примечания